Уичоль:
 Уичоли — народ в Мексике
 Уичоль — индейский язык, принадлежащий к юто-астекской семье